FK Liepājas Metalurgs
 HK Liepājas Metalurgs